Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Novym Měscie w dniach 11-14 marca 2021 roku były dziesiątymi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej oraz pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

2021 w Czechach
Biathlon w Czechach
Puchar Świata w biathlonie 2020/2021